Saint-Eutrope (avec un trait d'union) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Commune
 Saint-Eutrope est une commune française, située dans le département de la Charente.

Édifices religieux
 Saint Eutrope, saint patron des estropiés, est un évêque d'Orange, dans le Vaucluse, qui contient de nombreuses chapelles, statues et tableaux faisant référence à son culte : Reilhanette, cathédrale d'Orange, chapelle à Buis-les-Baronnies.
Basilique Saint-Eutrope de Saintes
Saint-Eutrope est le nom d'une paroisse située sur la commune de Plougonven dans le Finistère. L'église a été dédiée au saint. Le culte de saint Eutrope a été importé à Plougonven par Louise Beschet (Bechete) de Rybemont, mariée vers 1420 à Maurice de Kerloaguen, seigneur de Rosampoul.
 église Saint-Eutrope de Bazoches-sur-le-Betz (Loiret)
 L'église de Botmeur (Finistère) est dédiée à saint Eutrope et saint Isidore.
 Une église de Clermont-Ferrand est dédiée à Saint Eutrope.